Ulvik (gemeente), een gemeente in Noorwegen
Ulvik (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente